Miejscowości w Polsce:
 Bońkowo Kościelne
 Bońkowo Podleśne